Toponímia:
 Maldonado (Uruguai), ciutat de l'Uruguai, capital del departament homònim
 Arroyo Maldonado, rierol al departament de Maldonado, al sud de l'Uruguai afluent del Riu de la Plata 
 Bisbat de Maldonado-Punta del Este, demarcació eclesiàstica de l'Uruguai sufragània de l'arquebisbat metropolità de Montevideo
 Camino Maldonado, localitat de l'Uruguai que forma part de Pando 
 Departament de Maldonado, departament de l'Uruguai al litoral sud-est del país
 Biografies:
 Anthony Maldonado (Puyricard, 1991), ciclista francès, professional des del 2015 
 Benjamin Maldonado (1928), futbolista bolivià 
 Francisco Maldonado (Salamanca, 1480 - Villalar, 1521), capità castellà, dirigent de la Revolta de les Comunitats de Castella
 Francisco José Maldonado Collante (San Fernando, Cadis, 1981), futbolista 
 Joaquim Maldonado i Almenar (València, 1907 - 2009), militar i polític valencià, president de l'Ateneu Mercantil de València (1955 -63), i impulsor de la Borsa de València
 Joaquín Maldonado Macanaz (Íscar, província de Valladolid, 1833 - 1901), periodista, acadèmic i historiador espanyol 
 José Maldonado González (Tinéu, Astúries, 1900 - Oviedo, 1985), polític asturià de l'època de la II República Espanyola, que va exercir com a últim president de la República Espanyola a l'exili 
 Josep Maldonado i Gili (Coma-ruga, 1952), polític català, diputat al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i senador
 Julio Maldonado (Madrid, 1967), periodista espanyol especialitzat en futbol internacional 
 Lourdes Maldonado Alconada (Irun, Guipúscoa, 1973), periodista espanyola
 Luis Alejandro Maldonado Hernández (las Palmas, 1972), futbolista canari 
 Miguel Maldonado Torres (Múrcia, 1986), humorista espanyol 
 Pastor Maldonado (Maracay, 1985), pilot de Fórmula 1 veneçolà 
 Salva Maldonado (Barcelona, 1959), entrenador de bàsquet
 Lola Salvador Maldonado (Barcelona, 1938), escriptora